Radok ist der Familienname folgender Personen:

 Alfréd Radok (1914–1976), tschechischer Theater- und Filmregisseur
 Elias Radok (1840–1910), Maschinenbau-Ingenieur, Chef der Union Gießerei Königsberg
 Rainer Radok (1920–2004), australischer Mathematiker
 Uwe Radok (1916–2009), australischer Meteorologe und Polarforscher

Siehe auch:
 Radok Lake, nach Uwe Radok benannter See in der Antarktis